Scusa ma ti chiamo amore, libro di Federico Moccia pubblicato nel 2007 dalla Rizzoli.
 Scusa ma ti chiamo amore, film del 2008 ispirato all'omonimo libro, diretto da Federico Moccia.
 Scusa ma ti chiamo amore, brano musicale che fa da colonna sonora del film, interpretato dal gruppo italiano Sugarfree e contenuto nell'album Argento del 2008.
 Scusa ma ti chiamo amore, film spagnolo del 2014 ispirato all'omonimo libro, diretto da Joaquín Llamas.